Бодони:

 Бодони, Джамбаттиста — итальянский типограф и художник.
 Бодони — семейство гарнитур, основанных на рисунке шрифта, разработанного итальянским шрифтовиком Джамбаттистой Бодони.